Jaksch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Jaksch (Anton Jaksch Ritter von Wartenhorst; 1810–1887), österreichischer Mediziner 
 August Jaksch von Wartenhorst (1859–1932), österreichischer Historiker
 Emil Jaksch († 2014), österreichischer Künstler
 Ewald Jaksch (* 1947), deutscher Politiker der Zentrumspartei und deren Bundesvorsitzender
 Friedrich Jaksch (1894–1946), sudetendeutscher Schriftsteller
 Gerald Jaksch (* 1948), österreichischer Künstler 
 Hans Jaksch (1879–1970), österreichischer Architekt
 Josef Jaksch (1873–1951), österreichischer Politiker (SDAP)
 Monika Jaksch (* 1975), österreichische Reggae-Sängerin, siehe unter Mono & Nikitaman
 Rudolf von Jaksch (Rudolf Jaksch Ritter von Wartenhorst; 1855–1947), österreichischer Internist 
 Tecelin Jaksch OCist (1885–1954), Abt des Klosters Vyšší Brod sowie Administrator des Stiftes Rein
 Wenzel Jaksch (1896–1966), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Jagsch
 Jaksche